Drybling (piłka nożna)
 Zwód (koszykówka)